Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Miloslav Mečíř e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Javier Frana e Christian Miniussi 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (Campioni)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (secondo turno)
 Jan Gunnarsson /  Mats Wilander (quarti di finale)

 Carl Limberger /  Mark Woodforde (secondo turno)
 José López Maeso /  Alberto Tous (primo turno)
 Tore Meinecke /  Ricki Osterthun (primo turno)
 Ricardo Acioly /  Carlos Di Laura (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1987